Алекс Шерцер (; ) — американский шахматист, гроссмейстер (1993).

Второй призёр первенства мира U-18 1989 года. В чемпионате США 1992 года — 2-3 место. Участник межзонального турнира ФИДЕ (Биль, 1993).

Выступал в Кубках европейских клубов за венгерскую команду Zalaegerszegi Csuti Antal SK (1993, 1995—1996).

Скончался 4 декабря 2022 года.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Выступления Алекса Шерцера в Кубках европейских клубов

Шахматисты США